Тевенен (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Тевенен, Николя-Анри-Мари-Дени (род. 1958) — французский прелат и ватиканский дипломат.
 Тевенен, Шарль (1764—1838) — французский художник-баталист неоклассицизма.